Le marché automobile français a progressé de 3,2 % en 2007 avec 2 064 543 véhicules vendus.

Pour les marques françaises, le bilan est plus mitigé avec la baisse de Renault (-6,1 %) et celle de Peugeot (-2,1 %). Seul Citroën s'en sort avec une belle augmentation de 7,5 %, grâce au nouveau C4 Picasso.

Pour les marques étrangères, c'est le haut de gamme qui gagne des points, comme Mercedes (+5 %), BMW (+21,8 %), Audi (+9,6 %), Land Rover (+40,8 %), Mini (+66,9 %), Volvo (+29,8 %), ou encore Lexus (+11,7 %).

Les marques asiatiques gagnent encore des parts de marché. Ainsi, Toyota (+6,3 %) dépasse pour la première fois de son histoire la barre des 100 000 unités vendues en France. Mitsubishi, Honda, Suzuki, Subaru augmentent toutes fortement, de respectivement 75,4 %, 33,4 %, 20,8 % et 18,2 %. Les marques ultra-sportives atteignent des records de ventes. Ainsi, les ventes de Porsche (+25,4 %), de Ferrari (+22,8 %), Maserati (+55,9 %), Aston Martin (+56,8 %), Corvette (+46 %) ou encore celles de Lamborghini (+75 %), explosent.

On peut aussi signaler que le succès de la Dacia Logan dont les ventes augmentent de 74,1 %.

Classement par groupes

Classement par marques

Classement par modèles

Les nouveautés 2007

Source 
Action Auto-Moto, Hors-Série n°56,  : "Les 3000 voitures du Monde, Édition 2008".

Liens internes 
 Marché de l'automobile.
 Marché automobile français en 2006.
 Marché automobile français en 2008.

Liens externes 
  : Site officiel du Comité des Constructeurs Français d'Automobiles.

2007
2007 en France
2007 en économie